Vennmühle steht für verschiedene Wassermühlen

 Vennmühle in der Gemeinde Brüggen im Kreis Viersen im Regierungsbezirk Düsseldorf
 Vennmühle (Straelen) in der Stadt Straelen im Kreis Kleve im Regierungsbezirk Düsseldorf